Demirović est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Bosnie-Herzégovine) dérivé du turc demir « fer » ; il est notamment porté par :
 Alex Demirović (né en 1952), sociologue allemand ;
 Andrea Demirović (née en 1985), chanteuse monténégrine ;
 Eldin Demirović (né en 1992), joueur de volley-ball français ;
Ermedin Demirović (né en 1998) joueur de football bosniaque ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque